August Bungert (1845-1915), compositeur et poète allemand.
 Niko Bungert (1986-), footballeur allemand.
 Wilhelm Bungert (1939-), joueur allemand de tennis.